Че́льстрём () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Чельстрём, Андерс — шведский бизнесмен.
 Чельстрём, Анжелика — шведская спортивная танцовщица.
 Чельстрём, Арвид — шведский художник и скульптор.
 Чельстрём, Гуннар — шведский джазовый музыкант.
 Чельстрём, Йеспер (род. 1995) — шведский футболист.
 Чельстрём, Ким (род. 1982) — шведский футболист.
 Чельстрём, Леннарт — шведский скульптор.
 Чельстрём, Маркус — шведский диск-гольфист.
 Чельстрём, Харри (1939—2009) — шведский раллийный автогонщик